Paracaristius är ett släkte av fiskar. Paracaristius ingår i familjen Caristiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Paracaristius